Амбухинапечака () е село в централен Мадагаскар, провинция Антананариву, регион Вакинанкарача, окръг Анцирабе II, община Белязау.

Източници 

Села в регион Вакинанкарача